Der São Paulo Challenger de Tênis 2014 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2014 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Guillermo Durán
 Gabriel Alejandro Hidalgo
 Sherif Sabry
 Nikola Ćirić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennis 2014